Paddle – periferica per videogiochi
 Paddle tennis – sport di derivazione tennistica, praticato con una racchetta a piatto rigido (paddle)
 Paddle –  attrezzo usato per colpire una persona sulle natiche
 USS Paddle – sottomarino della marina statunitense